Кун — фамилия.

Этимология может быть различна, в зависимости от оригинального написания. B русском языке ирландская фамилия Coon, Couhan, немецкая Kuhn или иного происхождения произносятся и пишутся одинаково.

Существуют две китайские фамилии Кун (Kong): 孔 и 空.

Еврейская фамилия Кун — вариант фамилии , означающей принадлежность к клану первосвященников Иерусалимского храма (потомки Аарона) в жреческом сословии (племя Левитов).

Известные носители фамилии 
 Кун, Адам (род. 1997) — американский борец греко-римского стиля.
 Кун, Аксель (род. 1975) — немецкий диджей и композитор.
 
 Кун, Бела (1886—1938) — венгерский и советский коммунистический политический деятель и журналист.
 Кун, Брэдли (род. 1973) — разработчик свободного программного обеспечения из США.
 Кун, Вивиан (род. 1994) — гонконгская фехтовальщица на шпагах.
 Кун, Гарольд (1925—2014) — американский математик, специалист по теории игр.
 Кун, Джин Ли (1924—1973) — американский сценарист, телепродюсер и романист.
 Кун Е (правил в период с 901 по 918 год) — правитель недолго существовавшего государства Тхэбон на Корейском полуострове.
 Кун, Иван Рафаилович (1929—1984) — советский учёный, кандидат экономических наук, профессор.
 Кун, Ирена Барбара (более известна как Иоа́нна Хмеле́вская; 1932—2013) — польская писательница, автор иронических детективов.
 Кун, Йоахим (1913—1994) — немецкий майор генерального штаба, участник покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.
 Кун, Карлтон Стивенс (1904—1981) — американский антрополог.
 Кун, Каролос (1908—1987) — греческий режиссёр.
 Кун, Кэролайн (род. 1945) — британская журналистка, фотограф, дизайнер, художник.
 Кун, Кэрри (род. 1981) — американская актриса.
 Кун Инчао (род. 1982) — китайская биатлонистка.
 Кун Линхуэй (род. 1975) — китайский игрок в настольный теннис, двукратный олимпийский чемпион.
 Кун, Лоренц Яковлевич (1884—1942) — инженер, депутат парламента Азербайджанской Демократической Республики от фракции «Национальных меньшинств».
 Кун, Максимилиан (1842—1894) — немецкий птеридолог.
 Кун, Микки (1932—2022) — американский актёр.
  (род. 1946) — венгерский историк.
 Кун, Михаил Иосифович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8886; 1 февраля 1852.
 Кун, Нельсон (род. 1937) — канадский гребец.
 Кун, Николай Альбертович (1877—1940) — российский и советский историк, учёный, составитель сборника мифов и легенд Древней Греции.
 Кун, Рихард (1900—1967) — немецкий химик и биохимик.
 Кун, Роланд (1912—2005 года) — швейцарский психиатр.
 Кун, Рубен Джеймс (1942—2014) — науруанский политик, министр финансов, президент Науру.
 Кун, Стефан (род. 1979) — канадский лыжник.
 Кун Сюэ (род. 1991) — китайская шорт-трекистка.
 Кун Сяндун (род. 1968) — китайский пианист.
 Кун Сянси (1881—1967) — китайский политический и государственный деятель, банкир.
  (1924—2019) — китайский молекулярный биолог, член Академии наук КНР.
 Кун, Томас (1922—1996) — американский философ.
 Кун-тугды — князь торков (уп. 1183—1190).
 
 Кун фон Куненфельд, Франц (1817—1896) — австрийский и австро-венгерский военачальник.
 Кун, Фриц (; род. 1955) — немецкий политик.
 Кун, Фриц Юлиус (1896—1951) — американский политик.
 Кун Фу — потомок Конфуция в 9-м поколении.
 Кун Фу-Цзы (Конфуций) — древний мыслитель и философ Китая.
 Кун, Ханс (1919—2012) — швейцарский физико-химик.
 Кун Цзе (род. 1982) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го.
 Кун Цюань (род. 1955) — китайский дипломат.
 Кун Шанжэнь (1648—1718) — китайский писатель.
 Кун, Элвин Бойд (1880—1963) — американский учёный; занимался сравнительным религиоведением, мифологией, египтологией и лингвистикой.
 Кун, Юлий Михайлович (1914—1980) — советский оператор, кинорежиссёр и сценарист.
 Кун, Юлия Альбертовна (1896—1980) — советский скульптор, станковист, монументалист-декоратор.
 Кун, Якоб (1943—2019) — швейцарский футболист и футбольный тренер.
 Кун, Ян Питерсзоон (1587—1629) — губернатор Голландской Ост-Индии.

Топонимы 
 Кун — гора в Индии (Ладакх).
 Кун (остров) () — остров у восточного побережья Гренландии.
 Кун — небольшой ударный кратер в области южного полюса на обратной стороне Луны.
 Кун-Крик (тауншип, Миннесота)
 Кун-Маньё — река в Хабаровском крае и Амурской области России, левый приток Маи.
 Кун-Рапидс (город, Миннесота)
 Кун-Ях — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.

Персонажи 
 Кун Лао — персонаж из вселенной Mortal Kombat.

Аббревиатура КУН 
 Конгресс украинских националистов

Прочее 
 Кун — прозвище аргентинского футболиста Серхио Агуэро.
 Кун (КНДР) — административно-территориальная единица в КНДР, уезд.
  — один из японских именных суффиксов.
 Японский язык#Онные и кунные чтения иероглифов
 Кун — штраф за убийство (вира) у степных кочевников (см. Жеты Жаргы).
 Кун — китайское название буддийского понятия «шуньята».
 Кун — представитель исчезнувшего тюркского народа кунов.
 Гривна кун — денежно-счётная единица в Древней Руси.

См. также 
 Сто фамилий